

Istruzione 
 Silliman College – college dell'Università di Yale, a New Haven, negli Stati Uniti d'America
 Silliman University – università di Dumaguete, nelle Filippine

Nautica 
 USC&GS Silliman – scuna costruita dalla Fardy and Woodall

Persone 
 Aldine Silliman Kieffer – musicista statunitense
 Benjamin Silliman – chimico statunitense, padre di Benjamin Silliman, Jr.
 Benjamin Silliman, Jr. – chimico statunitense, figlio di Benjamin Silliman
 Gold Selleck Silliman – generale statunitense
 Randolph Silliman Bourne – scrittore statunitense
 Robert Silliman Hillyer  – poeta statunitense
 Ron Silliman – poeta statunitense